Le Hockey Club Delémont-Vallée est un club de hockey sur glace de Delémont en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1947.

Palmarès 
 Aucun titre.

Lien externe 
 Site officiel

Delémont-Vallée